Le terme mangue désigne :
 la mangue, un fruit ;
 des mangoustes des genres Mungos et Crossarchus ;
 un mouvement brésilien des années 1990 : Mangue beat ;
 La langue mangue, langue éteinte de la famille oto-mangue.